Charles Grant (1746-1823) – brytyjski polityk, prezes Kompanii Wschodnioindyjskiej
 Charles Grant (1778-1866) – brytyjski polityk i minister, 1 baron Glenelg
 Charles Grant (ur. 1957) – amerykański aktor
  (1942-2006) – amerykański pisarz SF

Zobacz też